KiCk i — четвёртый студийный альбом венесуэльской певицы и музыкального инженера Арки, выход которого состоялся 26 июня 2020 года. В поддержку альбома было выпущено четыре сингла: Nonbinary, вышедший 30 апреля 2020, Time, выпущенный 20 мая, Mequetrefe, вышедший 17 июня, и KLK, выпущенный 22 июня. Включает в себя коллаборации с Бьорк, Росалией, Shygirl и Sophie.

Об альбоме 
Вскоре после выпуска своего 62-минутного сингла  Арка сообщила изданию «» 8 марта, что она планирует выпустить четвёртый студийный альбом летом 2020 года и он будет включать совместные работы с исландской исполнительницей Бьорк и испанской певицей Росалией. Арка пояснила, что «было чёткое намерение позволить каждому выразиться по-своему. Не решать, сколько эфирного времени получит каждый сам, а учесть самопроизвольную модуляцию между ними».

Альбом, включающий в себе 12 песен, был слит 21 марта 2020 года до объявления даты релиза. Спустя пару месяцев 20 мая Арка объявила через социальные сети дату выпуска альбома, а также трек-лист и обложку, над которой работали каталонская художница Карлота Геррера, Карлос Саез и сама венесуэльская певица. Альбом стал доступен для предварительного заказа в тот же день, как был анонсирован, однако выход на цифровых носителях, CD-диске и LP, для Соединённого Королевства запланирован на 17 июля 2020.

Отзывы критиков

Список композиций 
Все музыкальные композиции написаны и спродюсированы Аркой.

Примечания 

Альбомы Арки